|-
| 36501 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36502 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36503 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36504 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36505 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36506 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36507 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36508 - ||  || 27 august 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 36509 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36510 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36511 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36512 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36513 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36514 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36515 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36516 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36517 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36518 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36519 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36520 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36521 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36522 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36523 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36524 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36525 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36526 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36527 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36528 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36529 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36530 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36531 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36532 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36533 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36534 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36535 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36536 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36537 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36538 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36539 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36540 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36541 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36542 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36543 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36544 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36545 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36546 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36547 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36548 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36549 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36550 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36551 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36552 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36553 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36554 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36555 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36556 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36557 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36558 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36559 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36560 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36561 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36562 - ||  || 26 august 2000 || Bergisch Gladbach || 
|-
| 36563 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36564 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36565 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36566 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36567 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36568 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36569 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36570 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36571 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36572 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36573 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36574 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36575 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36576 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36577 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36578 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36579 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36580 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36581 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36582 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36583 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36584 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36585 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36586 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36587 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36588 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36589 - ||  || 30 august 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 36590 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36591 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36592 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36593 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36594 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36595 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36596 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36597 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36598 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36599 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36600 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-